Stanowoje () ist ein russischer Ortsname:
 Stanowoje (Belgorod, Borissowka), Weiher im Rajon Borissowka, Oblast Belgorod
 Stanowoje (Belgorod, Tschernjanka), Dorf im Rajon Tschernjanka, Oblast Belgorod
 Stanowoje (Iwanowo), Dorf im Rajon Iwanowo, Oblast Iwanowo
 Stanowoje (Iwanowo, Komsomolsk), Dorf im Rajon Komsomolsk, Oblast Iwanowo
 Stanowoje (Iwanowo, Rodniki), Dorf im Rajon Rodniki, Oblast Iwanowo
 Stanowoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Neman, Oblast Kaliningrad (bis 1938 Norwilkischken, 1938 bis 1946 Argenflur, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Stanowoje (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Stanowoje (Moskau), Dorf in der Oblast Moskau
 Stanowoje (Orjol, Nowosil), Dorf im Rajon Nowosil, Oblast Orjol
 Stanowoje (Orjol, Salegoschtsch), Dorf im Rajon Salegoschtsch, Oblast Orjol